Вілла́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на південний захід від Парижа, 50 км на північний захід від Орлеана, 26 км на південь від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 59 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 166,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Віллар на сайті французького Національного інституту географії
 Віллар на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Віллар на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Віллар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Віллар на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар